Dave Simonson – ex giocatore di football americano statunitense
 Louise Simonson – fumettista statunitense
 Scott Simonson – giocatore di football americano statunitense
 Walter Simonson – fumettista statunitense